Bačevci (Bajina Bašta), een plaats in de Servische gemeente Bajina Bašta
 Bačevci (Valjevo), een plaats in de Servische gemeente Valjevo